Бауман — прізвище, від нім. Baumann, «будівельник».

Відомі носії:
 Бауман Микола Ернестович (1873—1905) — діяч більшовицької партії, революціонер.
 Бауман Зигмунт — польський і англійський соціолог.
 Бауман Оскар (1864—1899) — австрійський мандрівник, дослідник Африки.
 Бауман Фридерик (1765/1770-1845) — архітектор і скульптор-декоратор
 Фріц Бауман (1886—1942) — швейцарський художник.
 Еліз Бауман ( 1990) — канадська актриса кіно і телебачення.

Німецькі прізвища